Klaipėdos Namų Statyba – przeznaczona do koszykówki hala sportowa znajdująca się w Kłajpedzie, trzecim do wielkości mieście Litwy. W tej hali swoje spotkania rozgrywa koszykarska drużyna KK Neptunas. Hala może pomieścić 1 500 widzów.

Hale sportowe i widowiskowe na Litwie
Sport w Kłajpedzie